Kirkwood ist der Familienname folgender Personen:

 Archy Kirkwood, Baron Kirkwood of Kirkhope (* 1946), britischer Politiker
 Cris Kirkwood (* 1960), US-amerikanischer Bassist der Meat Puppets
 Curt Kirkwood (* 1959), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 Daniel Kirkwood (1814–1895), US-amerikanischer Astronom

 Gordon M. Kirkwood (1916–2007), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 James Kirkwood (1875–1963), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
 James Kirkwood Jr. (1924–1989), US-amerikanischer Theaterautor
 Jimmy Kirkwood (* 1962), irischer Eishockeyspieler

 John G. Kirkwood (1907–1959), US-amerikanischer Physiker und Chemiker
 Keith Kirkwood (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kyle Kirkwood (* 1998), US-amerikanischer Automobilrennfahrer 
 Langley Kirkwood (* 1973), britischer Schauspieler
 Lucy Kirkwood (* 1984), britische Dramaturgin und Drehbuchautorin
 Neal Kirkwood (* um 1955), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Pat Kirkwood (1921–2007), britische Schauspielerin
 Robert C. Kirkwood (1909–1964), US-amerikanischer Politiker
 Samuel J. Kirkwood (1813–1894), Politiker in den Vereinigten Staaten
 Tom Kirkwood (* 1951), britischer Biologe und Gerontologe

Kirkwood ist der Name folgender Orte 
 Kirkwood (Kanada)
 Kirkwood (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Kirkwood (Delaware)
 Kirkwood (Florida)
 Kirkwood (Georgia)
 Kirkwood (Illinois)
 Kirkwood (Kalifornien)
 Kirkwood (Kansas)
 Kirkwood (Kentucky)
 Kirkwood (Maryland)
 Kirkwood (Missouri)
 Kirkwood (New Jersey)
 Kirkwood (New York)
 Kirkwood (North Carolina)
 Kirkwood (Ohio)
 Kirkwood (Pennsylvania)
 Kirkwood (South Carolina)
 Kirkwood (Tennessee)
 Kirkwood (West Virginia)
 Kirkwood Township (Ohio)

Geografische Objekte:
 Kirkwood-Inseln, Inselgruppe vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Kirkwood Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Mount Kirkwood, Berg auf Deception Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 (1578) Kirkwood, Asteroid 
 Kirkwoodlücke im Asteroidengürtel
 Kirkwood-Buff-Theorie (KB-Theorie), Theorie der Lösung von Molekülen